Заснування: Осман () — турецький історичний пригодницький серіал 2019 року, створений продюсером Мехметом Боздагом. Сиквел серіалу Відродження: Ертугрул. В головних ролях — Бурак Озчивіт, Озге Торер, Їгіт Учан.

Перша серія вийшла в ефір 20 листопада 2019 року.

Серіал має 3 сезони. Завершився 98-м епізодом, який вийшов у ефір 15 червня 2022 року.

Серіал продовжений на 4 сезон, який вийшов у ефір 5 жовтня 2022 року.

Режисер серіалу — Метін Гюнай, Ахмет Йилмаз.

Сценарист серіалу — Мехмет Боздаг, Атилла Енгин, Аслы Зейнеп Пекер Боздаг,

Сюжет

1 сезон 
Свого часу вождь тюркського племені Кайи Ертугрул-бей створив бейлик на землях Сегюта, який він отримав за довгу і вірну службу від правителя сельджуцького Румського султанату Ала ад-Діна Кей-Кубада. Одного разу його викликають у Конью і тимчасовим вождем племені Кайи і одночасно уджбеем Сегюта стає його молодший брат Дюндар, який довгий час жив у кишлаку своїх старших братів Сунгуртекіна і Гюндогду.

Однак головним героєм даного серіалу, дія в якому відбувається через 15 років після початку воєн Джучидів і Хулагуїдів, є Осман, який під час поїздки свого дядька Дюндара в грецьку фортецю Кулуджахісар запобігає замаху на текфура Йоргосмолоса, замовником якого є його власна дружина Софія — дочка глави таємної візантійської організації під назвою Церква Маргарити Яніса. При цьому у Османа крім Яніса і його поплічників з'являються такі вороги, як сельджуцький санджакбей Алішар і монгольські військові командири Балгай і Джеркутай, та й відносини між Дюндаром і Османом поступово погіршуються. Однак Османа підтримують його власний старший брат Гюндуз, соратники його батька Бамси і Абдуррахман, вдова Гюндогду Сельджан, рідний дядько Сунгуртекін, огузькі племінні аксакали, вірні друзі-воїни Конур і Боран і братство Ахи на чолі з шейхом Едебалі і його дочкою Балою—хатун.

2 сезон 
Проходить 2 роки з моменту захоплення Османом візантійської фортеці Кулуджахісар. Текфур грецької цитаделі Інегьоль Алексіс через почуття помсти нападає на одне зі стійбищ Кайи в районі Доманич, але Осман швидко завдає поразки йому в бою. Однак у Османа з'являються нові вороги — візантійські військові командири Нікола і Флатіос разом з папськими таємними агентами, та й монголи хочуть утримати під своєю владою Анатолію, використовуючи при цьому огузького племінного вождя Музаферіддіна Явлак — Арслана — шурина Дюндара, а потім і сина Байджу Нойона військового командира Тогая. При цьому Осман отримує підтримку в особі свого батька Ертугрула-бея, хоча його відносини з власним братом Савджі приймають напружений характер.

У ролях 
 Бурак Озчивіт — Осман-бей, молодший син Ертугрул-бея і Халіме, вождь племені Кайи і одночасно правитель Сегютського бейлика, чоловік Бали-хатун.
 Тамер Йигит — Ертугрул Газі, вождь племені Кайї і одночасно правитель Сегютського бейлика, батько Гюндуза, Савджі та Османа.
 Емре Басалак-Гюндуз-бей, старший син Ертугрул-бея і Халіме, тимчасовий вождь племені Кайи і одночасно правитель Сегютського бейлика, чоловік Айше.
 Канболат Геркем Арслан — Савджі-бей, середній син Ертугрул-бея і Халіме, чоловік Олени, командувач племінним ополченням Кайи.
 Нуреттін Сенмез — Бамси Бейрек, воїн Ертугрула, чоловік Хелени-Хафси, командувач племінним ополченням Кайї, батько Айбарса.
 Джелал Ал-Абдуррахман газі, колишній охоронець Сулейман Шаха і Ертугрула і одночасно командувач племінним ополченням Кайї.
 Ragip Savas — Дюндар, молодший син Сулеймана Шаха, тимчасовий вождь племені Кайї і одночасно правитель Сегютського бейлика, батько Айгюль, Батура і Бахадира.
 Sezgin Erdemir — Сунгуртекин, старший син Сулейман Шаха.
 Saruhan Hünel — Алішар, сельджуцький санджак-бей, чоловік Айгюль.
 Aysegül Günay — Зьохре, дружина Дюндара, мати Айгюль і Батура.
 Альма Терзич — Софія, дочка Яніса, дружина текфура Йоргосмолоса.
 Джунейт Аркин — старший огузький племінний аксакал.
 Бахтіяр Енгін — Ідріс (Давид), гончар-ремісник, член племінної верхівки Кайї і одночасно папський шпигун.
 Сєчкін Оздемір-Флатіос, помічник грецького військового командира Ніколи.
 Емін Гюрсой — Кумрал Абдал, лісовий Дервіш, учень шейха Едебалі.
 Ахмет Йенілмез — Демірджі Давуд, коваль і зброяр племені Кайли.
 Умут Карадаг — Музафериддин Явлак — Арслан, вождь огузького племені Чобаногуллари і одночасно правитель бейлика Кастамону, брат Хазал.
 Erkan Avcı — Нікола, грецький військовий командир.
 Хазим Кермюкчу-Алексіс, текфур грецької військової фортеці Інегель.
 Маруф Атаджонов — Гайхату, ільхан іранської держави Хулагуїдів, представник династії Чингізидів.
 Екрем Іспір — Мунке, син Гайхату, монгольський військовий командир.
 Серай Кайя — Олена, дружина Савджі, мати Ертугрула і Байходжі.
 Огуз Кара — Ахмед, хлопчик зі стійбища племені Кайї, учень Демірджі Давуда.
 Сезанур Сезер — Ефтелія, дочка Арітона, грецька торговка.
 Фатіх Айхан — Байсунгур, охоронець і помічник Ертугрул-бея, потім воїн Османа.
 Арсланбек Султанбеков — співак-озан на весіллі Османа і Бали-хатун.
 Nizamettin Özkaya — Алексіс, лікар, член Церкви Маргарити.
 Gökmen Bayraktar — Кузгун, помічник Мозаферіддін-бея.
 Забитий Самедов — Генджі-бей, тюркський воїн із Карабаху, союзник Османа.
 Yağızkan Dikmen — Байходжа, син Савджі і Олени, племінник Гюндуза і Османа.
 Текін Темель — Абдуллах ібн Малік (Симон), купець з Алеппо і одночасно папський шпигун.
 Мерт Турак — Петрус (Сулейман), купець з Алеппо і одночасно папський таємний агент.
 Kartal Balaban — Олександр, візантійський військовий командир.
 Теоман Кумбараджібаші — Тогай, син Байджу Нойона, Монгольський військовий командир.
 Uğur Biçer — Беке, права рука Тогая.
 Ümit Belen — Андронік II Палеолог, візантійський імператор.
 Sener Savas — Масуд II, сельджуцький султан Руму.
 Şahin Ergüney — Омер-бей, батько Малхун-хатун, глава огузького племені Баяндир.
 Ahmet Kaynak — Бахадир, помічник Омер-бея.
 Gözel Rovshanova — Алака, помічниця Малхун-хатун.
 Şevket Süha Tezel — Ефхарісто, візантійський військовий командир, брат Каланоза.
 Murat Ercanlı — Інал, половецький племінний вождь, батько Таргун-хатун.
 Hasan Üner — Аріс, текфур візантійської фортеці Ярхісар.
 Özge Törer — Бала-хатун, дочка шейха Едебалі, дружина Османа.
 Йилдиз Чагри Атиксой — Малхун Хатун, дочка вождя огузького племені Баяндир Омер-бея.

Сезони

Рейтинги серій

Нагороди

Примітки

Посилання 

 Заснування: Осман  на сайті atv
 
 
 
 
 
 

Телесеріали 2019
Історичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали турецькою мовою